Pavel Sazonov (né le  à Glazov, dans la RSFS de Russie, en Union soviétique) est un joueur professionnel de hockey sur glace kirghiz et russe.

Biographie

Carrière en club 
Sazonov commence sa carrière professionnelle en 1998 avec le Ijstal Ijevsk après une saison avec le Neftekhimik Nijnekamsk dans laquelle il n'a cependant pas joué. Durant sa carrière de joueur, il alterne entre différente équipe de la deuxième et troisième division russe ainsi que de la première division kazakh.

Carrière internationale 
Il représente le Kirghizistan lors des Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Carrière d'entraineur 
Il devient entraineur du Kirghizistan lors de la tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 1998-1999 || Ijstal Ijevsk || Russie 2 || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Progress Glazov || Russie 3 || 30|| 12|| 2|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 1999-2000 || Metallourg Serov || Russie 2 || 12|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || Russie 3 || 16|| 11|| 6|| 17|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Metallourg Serov || Russie 2 || 14|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Gorniak Roudny || Kazakhstan || 22|| 3|| 6|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Gorniak Roudny || Russie 3 || 52|| 11|| 11|| 22|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Gorniak Roudny || Kazakhstan || 15|| 4|| 3|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Gorniak Roudny || Russie 3 || 55|| 13|| 14|| 27|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Gorniak Roudny || Kazakhstan || 1|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Gorniak Roudny || Russie 3 || 22|| 5|| 4|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Spoutnik Nijni Taguil || Russie 2 || 41|| 5|| 3|| 8|| 16|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2007-2008 || Ijstal Ijevsk || Russie 2 || 46|| 6|| 2|| 8|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009 || Metalloug Serov || Russie 2 || 54|| 5|| 8|| 13|| 36|| 3|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2009-2010 || Gorniak Roudny || Kazakhstan || 13|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Progress Glazov || Russie 3 || 45|| 10|| 16|| 26|| 42|| 13|| 3|| 3|| 6|| 10

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Jeux asiatiques || 6 || 4 || 2 || 6 || 0 || +4 || align="left"|   Médaille d'or de la Première Division

Entraineur 

|-
|2019 || Kirghizistan ||  tour - JO-Q || 3 || 3 || 0 || 0 || Promotion
|-
|2019 || Kirghizistan ||  tour - JO-Q || 3 || 0 || 2 || 1 ||  place

Références 

Naissance en janvier 1979
Naissance à Glazov
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international kirghiz de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur kirghiz de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Metallourg Serov
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil